Héraclius désigne notamment :
 Héraclius d'Édesse, général byzantin du  ;
 Héraclius est empereur byzantin de 610 à 641 ;
 Héraclius l'Ancien est un général et administrateur byzantin, père du précédent ;
 Héraclius (-745), frère de Tibère III ;
 Héraclius  est roi de Kakhétie de 1675 à 1676 et de 1688 à 1703, ainsi que roi de Karthli de 1688 à 1692 et de 1695 à 1703 ;
 Héraclius II est roi de Kakhétie de 1744 à 1762, puis roi de Kartl-Kakhétie de 1762 à 1798 ;
 Héraclius d'Auvergne est patriarche latin de Jérusalem de 1180 à 1191 ;
 Héraclius de Gramont (1799-1855) est un militaire français ;
 Héraclius est une tragédie de Pierre Corneille publiée en 1647.

Voir aussi